Ташу́ев — фамилия. Известные носители:
 Аверкий (Таушев) (1906—1976) — епископ РПЦ за границей, архиепископ Сиракузский и Троицкий. Богослов, духовный писатель.
 Ташуев, Казбек Леонидович (1978—2011) — террорист.
 Ташуев, Сергей Абуезидович (род. 1959) — российский футбольный тренер.